Чапаната́ () — название ряда географических объектов в Ташкенте, прилегающих к мавзолею Чупан-ата. Может обозначать:
 Чапаната (улица) — улица в Чиланзарском районе
 Чапаната (канал) — небольшой канал (арык), отвод Анхора.